Jade Warrior — дебютный альбом британской рок-группы Jade Warrior, выпущенный записывающей компанией Vertigo Records в 1971 году.

История 
Альбом, записанный вскоре после ухода Тони Дьюига и Джона Филда из группы July, ознаменовал для них резкий поворот от психоделического рока к экспериментальному прогрессив-року, отмеченному аморфными «симфоническими» аранжировками, своеобразным «парящим» звучанием гитары и экспериментами с этническими мотивами, во многом предвосхитившими то, что позже получило название world music.

Основными инструментами в альбоме служат флейта Филда и нестандартно настроенная гитара Дьюига; обращает на себя внимание также отсутствие обычных ударных: роль перкуссии выполняют конги, колокольчики, подручные средства. Альбом, наполовину инструментальный, отмечен также необычными для того времени переходами от взрывного звучания к тихим, атмосферным фрагментам. Интроспективные, «прозрачные» композиции («Masai Morning», «Wind Weaver», «Slow Ride»), соседствуют здесь с жёстким, динамичным роком («Petunia», «Psychiatric Sergeant», «Telephone Girl»).

Список композиций 
Все песни написаны участниками Jade Warrior

 «The Traveller» — 2:40
 «A Prenormal Day At Brighton» — 2:45
 «Masai Morning» — 6:43
 «Windweaver» — 3:42
 «Dragonfly Day» — 7:45
 «Petunia» — 4:46
 «Telephone Girl» — 4:54
 «Psychiatric Sergeant» — 3:07
 «Slow Ride» — 2:36
 «Sundial Song» — 5:08

Издания 
 1971 — Vertigo, VEL-1005 (LP)
 1988 — Line Records, LICD 9.00548 (CD)
 2000 — Background (Hi-Note Music), HBG.123/11 (CD, ремастеринг)
 2004 — Repertoire, REPUK 1019 (CD, ремастеринг — Eroc, mini-LP)
 2005 — Air Mail Archive, AIRAC-1126 (CD, 24-bit-ремастеринг, mini-LP)

Участники записи 
 Джон Филд () — флейта, перкуссия
 Тони Дьюиг () — гитара
 Глин Хавард () — бас-гитара, вокал

Примечания

Ссылки 
 Jade Warrior на discogs.com

Дебютные альбомы 1971 года
Альбомы Vertigo Records
Альбомы Jade Warrior
Альбомы прогрессивного рока